Sjaron, een centrale kustregio in Israël
 Saron, voluit Pikin Saron, een dorp in Para, Suriname
 Saron (Zuid-Afrika), een dorp in de Zuid-Afrikaanse provincie West-Kaap
 Saron (geslacht), een geslacht van kreeftachtigen
 Saron (instrument), een muziekinstrument uit Indonesië